Église Sainte-Barbe peut désigner :

Église Sainte-Barbe, à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles)

Église Sainte-Barbe de Sainte-Barbe, en Moselle. 
 Église Sainte-Barbe de Sainte-Barbe, dans les Vosges
 Église Sainte-Barbe de Coingt, dans l'Aisne
 Église Sainte-Barbe de Crusnes, en Meurthe-et-Moselle
 Église Sainte-Barbe de Moustoir-Ac, dans le Morbihan
 Église Sainte-Barbe de Nœux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais
 Église Sainte-Barbe de Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l'Eure
 Église Sainte-Barbe de Wallers, dans le Nord
 Église Sainte-Barbe de Frœningen, dans le Haut-Rhin
 Église Sainte-Barbe de Wittenheim, dans le Haut-Rhin
 Église Sainte Barbe de Bourges, dans le Cher

Église Sainte-Barbe de Kalkara

Église Sainte-Barbe de Leveroy

Église Sainte-Barbe de Kutná Hora

Voir aussi